Steinhügel steht für:
 Steinhügel (Neuburg am Inn), Ortsteil von Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Cairn (Steinhügel), Grabhügel
 Röse, Grabhügel
 Steinhügel im Bodensee
 Steinhügel (Reichsforst), Basaltkegel im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth

Siehe auch:
 Steinberg
 Steinhaufen
 Stonehill